Нова-Ловча () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Хаджидимово. Находится примерно в 16 км к юго-западу от центра города Хаджидимово и примерно в 85 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 68 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области